Porthos – personaggio dei tre moschettieri
Porthos – cane immaginario dell'universo di Star Trek
Automobiles Porthos – ex casa automobilistica francese
Porthos – nave a vapore
Porthos – torre residenziale a Eindhoven